Brandstätt steht für:

Orte in Deutschland:
 Brandstätt (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Brandstätt (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Brandstätt (Edling), Ortsteil der Gemeinde Edling, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Brandstätt (Eurasburg), Ortsteil der Gemeinde Eurasburg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Brandstätt (Garching an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Garching an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Brandstätt (Gars am Inn), Ortsteil des Marktes Gars am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Brandstätt (Grassau), Ortsteil des Marktes Grassau, Landkreis Traunstein, Bayern
 Brandstätt (Hohenpolding), Ortsteil der Gemeinde Hohenpolding, Landkreis Erding, Bayern
 Brandstätt (Kastl), Ortsteil der Gemeinde Kastl, Landkreis Altötting, Bayern
 Brandstätt (Maitenbeth), Ortsteil der Gemeinde Maitenbeth, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Brandstätt (Oberneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Oberneukirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Brandstätt (Obertaufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Obertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Brandstätt (Ruhpolding), Ortsteil der Gemeinde Ruhpolding, Landkreis Traunstein, Bayern
 Brandstätt (Schnaitsee), Ortsteil der Gemeinde Schnaitsee, Landkreis Traunstein, Bayern
 Brandstätt (Tacherting), Ortsteil der Gemeinde Tacherting, Landkreis Traunstein, Bayern
 Brandstätt (Taufkirchen (Vils)), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen (Vils), Landkreis Erding, Bayern
 Brandstätt (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Brandstätt (Unterneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Unterneukirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Brandstätt (Unterreit), Ortsteil der Gemeinde Unterreit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Brandstätt (Velden), Ortsteil des Marktes Velden, Landkreis Landshut, Bayern

Orte in Österreich:
 Brandstätt (Gemeinde Palting), Ortschaft in der Gemeinde Palting, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

Siehe auch:
 Brandstatt
 Brandstett
 Brandstätten